Арсам (др.-перс. Aršama; IV век до н. э.) — персидский аристократ, отец Дария III.

Биография 
Отец Арсана Остан был одним из младших сыновей царя Дария II. В 358 году до н. э. во время массовых репрессий против представителей династии Ахеменидов, организованных по приказу занявшего престол царя Артаксеркса II Оха, был убит и отец Арсама. Сам же он сохранил жизнь, возможно, благодаря тому, что в это время находился в отдалённой области империи.

Женою Арсама стала Сисигамбис, которая, по мнению большинства современных исследователей, приходилась ему двоюродной сестрой.

Так как Арсам не занимал значительных государственных должностей, то его сыновья Дарий и Оксафр начинали свою карьеру с низших должностей. Так Плутарх упоминал, что Дарий был царским гонцом.

Дальнейшая судьба Арсама неизвестна. Считается, что он умер до вступления своего старшего сына на престол в 336 году до н. э.

Литература 
 Первичные источники
 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека (XVII.5.5.)
 Квинт Курций Руф. История Александра Великого (X.5.23.)
 Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Александр. (XVIII.4.)

Умершие в IV веке до н. э.
Ахемениды